Enyed néven is ismertek a következő települések:

 Enyed, Dunaszerdahely része
 Nagyenyed város Romániában, Fehér megyében
 Kisenyed falu Romániában, Szeben megyében